La Thuile se poate referi la:

 La Thuile, comună în departamentul Savoie, Franța
 La Thuile, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia